Amerikai Egyesült Államok
 Peel (Arkansas)
 Peel (Oregon)
 Ausztrália
 Peel (Új-Dél-Wales)
 Kanada
 Peel (Új-Brunswick)
 Man-sziget
 Peel (Man-sziget)